Santim steht für:

 die Untereinheit der Währung Lats
 die Untereinheit der Währung Äthiopischer Birr